Rimland – element teorii geopolitycznej stworzonej przez Nicholasa Spykmana,

Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Rimland – amerykański psycholog kliniczny